Laurentiusberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Laurentiusberg (Tauberbischofsheim), bei Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Laurentiusberg, Stadtteil von Tauberbischofsheim, nach Konversion der ehemaligen Kurmainz-Kaserne, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Weinlagen:
 Laurentiusberg (Bremm), Teil der Grafschaft (Großlage)
 Laurentiusberg (Oberdollendorf), Teil der Großlage Petersberg (Siebengebirge)
 Laurentiusberg (Waldrach), Teil der Weinlage Ruwerwein